Romuald est un prénom masculin d'origine germanique.

Étymologie 
À l'époque carolingienne, on disait Ruomwald, ce qui signifie en vieux haut allemand « Gouverneur glorieux », de (h)ruom qui veut dire « glorieux » (allemand moderne ruhm), et de wald qui vient de waldan qui veut dire « gouverner » (allemand moderne walten).

Variantes 
Romuald a pour formes féminines Romualde et Romualdine.

 italien, espagnol et portugais : Romualdo

Popularité 
En France, le prénom, plutôt rare jusque dans les années 1960, atteindra son pic de popularité dans les années 1970.

Personnes portant ce prénom 
 Pour voir tous les articles concernant les personnes portant ce prénom, consulter les pages commençant par Romuald.

Saint des églises chrétiennes 
 Saint Romuald de Ravenne (951-1027), moine italien fondateur de l'ordre des Camaldules, fêté le 19 juin.

Personnalités du Moyen Âge  
 Romuald  de Bénévent (v. 640-687), duc lombard du duché de Bénévent.
 Romuald Guarna de Salerne (v. 1115-1182), archevêque, docteur et historien italien.

Personnalités contemporaines 
 Romuald Joubé (1876-1949), acteur français.
 Romuald Świątek-Horyń (1928), historien et écrivain polonais.
 Romuald Twardowski (1930), compositeur polonais.
 Romuald Klim (1933), athlète biélorusse.
 Romuald Figuier, dit Romuald (1941), chanteur et compositeur français.
 Romuald Karmakar (1965), réalisateur et scénariste allemand.
 Romuald Paillat (1974), joueur français de rugby à XV.
 Romuald Peiser (1979), footballeur français.
 Romuald Boco (1987), footballeur béninois.

Personnages de fiction
 1973 : Romuald, un bélier, personnage de la série Le Génie des alpages réalisée par F'murr.
 1989 : Romuald et Juliette, un film français de Coline Serreau.

Notes et références 

Prenom masculin
Prénom français

it:Romualdo
pl:Romuald